Рома́шин (в женском роде — Рома́шина) — русская фамилия. Известные носители:

Ромашин 
 Ромашин, Александр Гаврилович (1934—2014) — советский и российский учёный.
 Ромашин, Алексей Валерьевич (род. 1963) — российский дизайнер, художник, педагог.
 Ромашин, Анатолий Владимирович (1931—2000) — советский и российский актёр.
 Ромашин, Игорь Николаевич (род. 1957) — советский и российский хоккеист, функционер.
 Ромашин, Михаил Петрович (1905—1964) — советский государственный деятель, Герой Советского Союза.
 Ромашин, Сергей Викторович (1967—1996) — майор ФСБ РФ, Герой Российской Федерации.
 Ромашин, Филипп Николаевич (1893—1981) — советский военачальник, генерал-майор.

Ромашина 
 Ромашина, Светлана Алексеевна (род. 1989) — российская спортсменка, (синхронное плавание).
 Ромашина, Юлия Борисовна (род. 1971) — российская актриса.

См. также 
 Ромашкин
 Ромашов
 Ромашков